Redonda, illa deshabitada del Carib que forma part de la república d'Antigua i Barbuda.
 Regne de Redonda, micronació amb base en aquesta illa
 Illa Redonda, una petita illa que forma part de l'arxipèlag das Graças, a Brasil.
 Illa Redonda, una petita illa fluvial sobre el riu Uruguai, a l'estat de Santa Catarina, a Brasil.
 Roca Redonda, una petita illa que forma part de les illes Galápagos, a Equador.
 Redonda, ubicada a l'entrada de la badia de Samanco, al departament d'Ancash, a Perú.
 Redonda, ubicada a la boca de la badia Lapataia, en la província argentina de Terra del Foc, Antàrtida i Illes de l'Atlàntic Sud.
 Isla Redonda-La Aceñuela, una pedania d'Écija (Andalusia)
 Nom amb què també és coneguda l'Illa Rondella, a Cartagena (Múrcia)